Fachenberg ist der Ortsname von

 Fachenberg (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fachenberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern